Uladsimir Wiktarawitsch Samsonau, vor allem unter der englischen Transkription Vladimir Samsonov bekannt, (, meist /Wladimir Wiktorowitsch Samsonow; * 17. April 1976 in Minsk, Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik, UdSSR) ist ein belarussischer Tischtennisprofi. Er wurde dreimal Europameister im Einzel und siegte viermal beim europäischen Ranglistenturnier TOP-12. Er gewann dreizehn Mal die Champions League bzw. den Europapokal, davon dreimal mit Borussia Düsseldorf, fünfmal mit Villette Charleroi und fünfmal mit seinem aktuellen Klub Gazprom Fakel Orenburg.

Werdegang 
Samsonaus erster Trainer war 1983 der spätere belarussische Nationaltrainer Aljaksander Pjatkewitsch. Mit 11 Jahren spielte er erstmals international. Bei Schüler- und Jugend-Europameisterschaften gewann er insgesamt 21 Medaillen, davon 13 in Gold. Im Erwachsenenbereich fiel er erstmals auf, als er bei der Tischtennisweltmeisterschaft 1993 den Schweden Peter Karlsson besiegte.

Ab 1994 spielte er in der deutschen Bundesliga bei Borussia Düsseldorf. Hier erzielte er in der Saison 1997/98 sowohl im Einzel (37:6) als auch im Doppel (mit Jörg Roßkopf 18:3) das beste Ergebnis. 2006 war Samsonau in der chinesischen Superliga aktiv mit einer Bilanz von 4:4.

Im Jahr 1994 gelang Uladsimir Samsonau erstmals der Aufstieg in die TOP-30 der Weltrangliste (WRL). Er belegte im Dezember 1994 Platz 26 der WRL, bereits 1995 drang er in die TOP-10 der WRL ein und belegte im Dezember Platz 9. Im Doppel mit Zoran Primorac gewann er in diesem Jahr WM-Siber. Spätestens im Jahr 1996 begann seine erfolgreichste Zeit; am Ende des Jahres belegte er hinter Kong Linghui (CHN) und Liu Guoliang (CHN) und vor Jan-Ove Waldner (SWE) und Wang Tao (CHN) Platz 3 der WRL. Nicht zuletzt durch seinen Titel des Vize-Weltmeisters im Herren-Einzel 1997 in Manchester gelang ihm 1997 erstmals der Sprung auf Platz 1 der Weltrangliste. 1998 musste er diesen Platz an Liu Guoliang abgeben, Samsonau belegte Platz 2 vor Kong Linghui, Wang Liqin (CHN) und Jan-Ove Waldner. 1999, im Jahr seines ersten World Cup-Sieges, gelang ihm erneut der Sprung auf Platz 1 der WRL, gefolgt von Kong Linghui und Liu Guoliang. Mit Zoran Primorac gewann er zudem WM-Bronze im Doppel. Nachdem er kurzzeitig im Jahr 2000 auf Platz 7 der Weltrangliste abgerutscht war, belegte er im Jahr der Einführung der neuen ITTF-Computerweltrangliste wieder Platz 2 der WRL, hinter Wang Liqin und vor Ma Lin (CHN), Liu Guozheng (CHN) und Kong Linghui. 2001 gewann er den World Cup zum zweiten Mal.

2003 führte er die Nationalmannschaft zu ihrem bisher einzigen Europameisterschaftstitel und gewann gleichzeitig die Goldmedaille im Einzel, genau wie bei der nächsten EM 2005. 2009 folgte die dritte World Cup-Goldmedaille, nur Ma Lin konnte diesen Titel öfter – insgesamt viermal – erringen, nur Wang Hao ebenfalls dreimal.

Bei den Europaspielen 2015 gewann er die Silbermedaille sowie eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft mit der Mannschaft.

2021 wollte er zum siebten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wegen einer langwierigen Schulterverletzung musste er jedoch absagen und gab gleichzeitig bekannt, seine internationale Karriere zu beenden.

Erfolge 
 1994 Zweiter der Italien Open im Einzel (hinter Jörg Roßkopf)
 1995 Vizeweltmeister im Doppel mit Zoran Primorac (hinter den Chinesen Wang Tao/Lu Lin)
 1995 Deutscher Pokalsieger mit Borussia Düsseldorf
 1995 Deutscher Mannschaftsmeister mit Borussia Düsseldorf
 1995 Sieger der Swedish Open im Einzel
 1996 Deutscher Pokalsieger mit Borussia Düsseldorf
 1996 Europameister im Mixed-Doppel
 1996 Sieger European Masters Cup
 1997 Deutscher Pokalsieger mit Borussia Düsseldorf
 1997 Vize-Weltmeister im Einzel (hinter Jan-Ove Waldner)
 1997 Sieger der Swedish Open im Einzel
 1997 Sieger der Austrian Open im Doppel
 1997 ITTF Pro Tour Final Sieger im Einzel
 1998 Europameister im Einzel und im Doppel (mit Jörg Roßkopf)
 1998 Sieger der Croatian Open im Einzel
 1998 Sieger im europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12
 1998 Deutscher Mannschaftsmeister mit Borussia Düsseldorf
 1998 Sieger European Masters Cup
 1999 Deutscher Pokalsieger mit Borussia Düsseldorf
 1999 Sieger bei den Europe TOP-12
 1999 Sieger des Weltcups in Xiolan
 1999 Sieger der Croatian Open im Einzel
 1999 Sieger European Masters Cup
 2000 Deutscher Pokalsieger mit Borussia Düsseldorf
 2000 Champions League-Sieger mit Borussia Düsseldorf
 2000 Sieger der Croatian Open im Einzel
 2001 Champions League-Sieger mit Royal Villette Charleroi
 2001 Sieger bei den Europe TOP-12
 2001 Sieger des Weltcups in Courmayeur
 2001 Sieger des German Open
 2002 Champions League-Sieger mit Royal Villette Charleroi
 2003 Europameister im Einzel und der Mannschaft
 2003 Sieger des Tischtennis-Weltpokals mit Royal Villette Charleroi
 2003 Champions League-Sieger mit Royal Villette Charleroi
 2003 Sieger des Qatar Open
 2004 Champions League-Sieger mit Royal Villette Charleroi
 2004 Sieger des Tischtennis-Weltpokals mit Royal Villette Charleroi
 2004 Sieger der Brazilian Open im Einzel
 2005 Europameister im Einzel
 2005 Sieger der Croatian Open im Einzel
 2006 Sieger des Tischtennis-Weltpokals mit Royal Villette Charleroi
 2007 Sieger bei den Europe TOP-12
 2007 Vize-Europameister im Einzel
 2007 Champions League-Sieger mit Royal Villette Charleroi
 2008 Sieger bei energis masters
 2008 Sieger der Kuwait Open im Einzel
 2008 Sieger der Belarus Open im Einzel
 2008 Vize-Europameister im Einzel und mit der Mannschaft
 2008 3. Platz European Supercup in Moskau
 2008 3. Platz Pro Tour Grand Finals in Macao
 2009 2. Platz Europe Top 12 in Düsseldorf
 2009 2. Platz German Open Einzel
 2009 Sieger des Weltcups in Moskau
 2010 Vize-Europameister mit der Mannschaft
 2012 3. Platz Europameisterschaft im Doppel mit Dimitrij Ovtcharov
 2012 Champions-League-Sieger mit Gazprom Fakel Orenburg
 2013 Champions-League-Sieger mit Gazprom Fakel Orenburg
 2013 Vize-Europameister im Einzel
 2013 Zweiter des Weltcups in Verviers
 2014 Champions-League-Zweiter mit Gazprom Fakel Orenburg
 2014 Sieger der Belarus Open im Einzel
 2014 Sieger der Flanders Open (Belgien) im Einzel
 2015 Zweiter der ersten Europaspiele in Baku
 2015 Champions-League-Sieger mit Gazprom Fakel Orenburg
 2017 Champions-League-Sieger mit Gazprom Fakel Orenburg

Jugend 
 1988: Sieger der Jugend-Europameisterschaft im Doppel (mit Aleksei Averkin) und im Mixed (mit Oksana Kuschtsch)
 1989: Sieger der Jugend-Europameisterschaft im Einzel
 1992: Sieger der Jugend-Europameisterschaft im Einzel und im Mixed (mit Oksana Kuschtsch)
 1993: Sieger der Jugend-Europameisterschaft im Einzel und im Doppel (mit Sascha Köstner)
 1993: Sieger beim Europe Junior TOP 12

Vereine 
 bis 1993: Bayern München (Regionalliga)
 1993–1994: TTC Altena
 1994–2000: Borussia Düsseldorf
 2000–2008: Royal Villette Charleroi (Belgien)
 2008–2009: CTM Cajagranada (Spanien)
 seit 2009: Gazprom Fakel Orenburg (Russland)

Privat 
Uladsimir Samsonau ist der Sohn von Wiktar und Ludmilla Samsonau. Er hat noch eine in Belarus lebende Schwester. Seit Sommer 2000 ist er mit der aus Kroatien stammenden Natascha verheiratet, mit der er zwei Söhne namens Victor (* 2001) und Iwan (* 2006) hat.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 369–373; The Magic Hand
 Manfred Schillings: Der sanfte Maestro, Zeitschrift DTS, 1996/1 Seite 36–38
 René Adler: Dem Erfolg opfert er nicht alles, Zeitschrift DTS, 2005/3 Seite 49–53
 Der weg nach oben – Vladimir Samsonov, Nr. 1 der Weltrangliste, Zeitschrift Tischtennis Aktuell, Fachzeitschrift der Internationalen Tischtennis-Schule TIBHAR, Heft 120, Juli 1998, Seite 23–25
 Radivoj Hudetz: Ein Star, der keiner sein will, Zeitschrift Tischtennis Aktuell, Fachzeitschrift der Internationalen Tischtennis-Schule TIBHAR, Heft 117, Dezember 1996, Seite 2–5

Weblinks 

  (abgerufen am 21. Juni 2014)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)
 Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belarus)
Tischtennisspieler (Spanien)
Tischtennisspieler (Gazprom Fakel Orenburg)
Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (FC Bayern München)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Belarus)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Europaspielen (Belarus)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Sowjetbürger
Belarusse
Geboren 1976
Mann